

Anno 
 392 o 392 a.C.

Codici 
 392 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di JCPM Sapporo Station, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 392 – numero